Aufklärungskreuzer kann bezeichnen:
 grundsätzlich jeder Kreuzer (Schiffstyp), der eine Aufklärungsmission durchführt
 Scout Cruiser, britische und amerikanische Schiffsklassifizierung
 Esploratore, italienische Schiffsklassifizierung

Siehe auch:
 Rapidkreuzer, vergleichbare österreichische Entwicklung
 Spähkreuzer, deutsches Projekt